Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 1996 in Atlanta. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) verwendet wird.

79 der 197 teilnehmenden Nationen gewannen in einem der 271 ausgetragenen Wettbewerbe mindestens eine Medaille. Von diesen gewannen 53 mindestens eine Goldmedaille. Jeweils ihre erste olympische Medaille gewannen Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Hongkong, Kasachstan, Moldau, die Slowakei, Tschechien, die Ukraine, Usbekistan und Belarus, wobei Armenien, Hongkong, Kasachstan, die Slowakei, Tschechien, die Ukraine und Belarus ihren ersten Olympiasieger stellten.

Medaillenspiegel

Anmerkungen zu den vergebenen Medaillen 
In folgenden Sportarten wurden in allen Gewichtsklassen zwei Bronzemedaillen vergeben:
 Boxen (12 Wettbewerbe)
 Judo (14 Wettbewerbe)

Aufgrund von Ergebnisgleichheit musste in mehreren Disziplinen von der Vergabe je einer Gold-, Silber- und Bronzemedaille abgewichen werden:
 Turn-Einzelmehrkampf Frauen: zwei Bronzemedaillen
 Turnen Stufenbarren Frauen: zwei Silbermedaillen und keine Bronzemedaille
 Turnen Reck Männer: drei Bronzemedaillen
 Turnen Ringe Männer: zwei Silbermedaillen und keine Bronzemedaille

Siehe auch 
 Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele

Weblinks 
 Medaillenspiegel auf der Seite des IOC (englisch)
 Seite zu den Sommerspielen 1996 auf Olympedia (englisch)

Olympische Sommerspiele 1996
Sommerspiele 1996